Pickworth  ist der Familienname der folgenden Personen:

 Beth Pickworth (* vor 1970), Grafik-Designerin und Maskenbildnerin 
 Brian Pickworth (1929–2020), neuseeländischer Fechter
 Charles Newton Pickworth (1861–1955), englischer Ingenieur, Redakteur und Autor
 Mark Pickworth, britischer Saxophonist und Komponist